Le championnat d'Espagne de volley-ball féminin,
 et le championnat d'Espagne de volley-ball masculin.

Voir aussi 
 
 Volley-ball en Espagne